Matarani steht für:
 Matarani (Peru), eine Hafenstadt an der peruanischen Pazifikküste in Region Arequipa;
 Matarani (Bolivien), eine Ortschaft in den bolivianischen Anden im Departamento Cochabamba.